Hieronder staat een chronologische lijst van trainers van FC Dordrecht.

FC Dordrecht
Dordrecht
Trainers